Скобелевская площадь — название Тверской площади Москвы в 1912—1918 годах.
 Скобелевская площадь — название площади Героев Небесной сотни Харькова в 1886—1919 годах.